Alícia de Borbó-Parma i d'Habsburg-Lorena o Alícia de Borbó i d'Àustria (en castellà: Alícia de Borbón-Parma y Habsburgo-Lorena) (Viena, 13 de novembre de 1917 - Madrid, 28 de març de 2017), aristòcrata austríaca i infanta d'Espanya, era la vídua del duc de Calàbria, l'infant Alfons de Borbó-Dues Sicílies, fill de la princesa d'Astúries, Maria de la Mercè de Borbó, i pretendent a la Casa Reial de les Dues Sicílies.

Biografia 
Nascuda el 13 de novembre de 1917 a Viena, era la setena filla d'Elies de Borbó-Parma, duc de Parma i de l'arxiduquessa Maria Anna d'Àustria. Des del seu naixement ostentava la dignitat de princesa de Parma.

Va contraure matrimoni el 16 d'abril de 1936 a la capital austríaca amb l'infant d'Espanya, Alfons de Borbó-Dues Sicílies, nebot del rei Alfons XIII d'Espanya i fill de la princesa d'Astúries, Maria de la Mercè de Borbó. Va rebre la dignitat d'infanta d'Espanya arran del seu casament.

La mare del seu marit va ser l'hereva de la Corona d'Espanya durant tota la seva vida i hagués pogut ser proclamada reina d'Espanya arran de la mort del rei Alfons XII d'Espanya i si no s'hagués esperat al naixement del seu fill pòstum, Alfons XIII. El seu marit, malgrat no va ostentar mai el títol de príncep d'Astúries, va ser l'hereu de la Corona entre els anys 1904 i 1907 arran de la mort de la seva mare i el naixement del primogènit d'Alfons XIII.

Fruit del matrimoni van néixer tres fills: Teresa Maria, Carles i Agnés Maria i la seva descendència ha estat inclosa dins la successió a la Corona espanyola.

Passada la Guerra Civil espanyola es va traslladar a Madrid, juntament amb la seva família on va viure la resta de la seva vida.

Va morir a Madrid el 28 de març de 2017 a l'edat de 99 anys. Al moment del seu decés era la infanta espanyola més longeva de la història, a més de la darrera tia supervivent del rei Joan Carles I d'Espanya.

Ascendents

Descendència 
Fruit del seu matrimoni amb l'infant Alfons de Borbó-Dues Sicílies, duc de Calàbria i comte de Caserta, van néixer dues filles i un fill:
 S.A.R. la princesa Teresa Maria de Borbó-Dues Sicílies, duquessa de Salern.
 S.A.R. l'infant Carles de Borbó-Dues Sicílies, príncep de les Dues Sicílies, duc de Calàbria i comte de Caserta (16 de gener de 1938 - 5 d'octubre de 2015)
 S.A.R. la princesa Agnès Maria de Borbó-Dues Sicílies, duquessa de Siracusa.

Tractament i títols 
Al llarg de la seva vida, aquests van ser els tractaments i dignitats que va ostentar:
 Sa Altesa Reial la princesa Alícia de Parma (13 de novembre de 1917 - 16 d'abril de 1936).
 Sa Altesa Reial la infanta Alícia, princesa de les Dues Sicílies i princesa de Parma (16 d'abril de 1936 - 1960).
 Sa Altesa Reial la infanta, princesa de les Dues Sicílies, princesa de Parma, duquessa consort de Calàbria i comtessa consort de Caserta (1960 - 3 de febrer de 1964).
 Sa Altesa Reial la infanta, princesa de les Dues Sicílies, princesa de Parma, duquessa vídua de Calàbria i comtessa vídua de Caserta (3 de febrer de 1964 - 28 de març de 2017).

Distincions

Distincions honorífiques espanyoles 
  Dama del Reial Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa.

Distincions honorífiques estrangeres 
  Dama del Sagrat Orde Militar Constantinià de Sant Jordi, gran greu (Casa de Borbó-Dues Sicílies, 1960).

Referències

Enllaços externs 

 Reial Casa de Borbó-Dues Sicílies

Casa de Borbó-Parma
Infants d'Espanya
Morts el 2017
Prínceps
Morts a Madrid
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Polítics vienesos
Polítics espanyols